

Földrajzi névként 
 Horvátország
 Martinac, falu Csázma községben, Belovár-Bilogora megyében
 Martinac, falu Veliko Trojstvo községben, Belovár-Bilogora megyében

Személyek 
Martinac, 15. századi glagolita pap, író, kalligráfus és illusztrátor